

Codici 
 JCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Croisette H/P, Cannes, Francia

Musica 
 J.C.A. – sigla con cui è conosciuto il disc jockey italiano Jean Claude Ades